Smučarski teki bodo na Zimskih Olimpijskih igrah v Pjeongčangu potekali od 10. do 25. februarja.

Dobitniki medalj

Moški

Ženske

Lestvica medalj 

2018
Športi Zimskih olimpijskih iger 2018